Леон Соломонов Асланов е български политически и научен деец от БКП, по произход евреин. Баща е на политика и социолога от БСП Юрий Асланов и е дядо на Леона Асланова.

Биография
Роден е на 27 януари 1920 в гр. Варна в еврейско семейство. Член на БКП от 1939 г. През Втората световна война семейството му активно се бори срещу гласуваният в 1940 г. нацистки Закон за защита на нацията (ЗЗН), който ограничава правата на евреите в България .
Завършва Висшата партийна школа (1954 г.);  специализира в Москва (1960 – 1961 г.) където се запознава и става близък приятел с Димитър Станишев - по късно е избран за завеждащ отдел "Международни връзки" на ЦК на БКП и секретар на ЦК на БКП. Кандидат на историческите науки (1959 г.) от 1962 г. е доцент във Висшата партийна школа и специалист по история на БКП. От 1966 г. е завeждащ секция „Съвременни политически учения“ в АОНСУ. 
Умира сравнително млад през 1976 г. в гр. София.

Източници
Енциклoпедия на преподавателите в АУОНСУ на ЦК на БКП, Партиздат, София 1972г.

Български политици (1945 – 1989)
Български комунисти
Членове на бойни групи на БКП (1941 – 1944)